est la formule brute de plusieurs isomères.

 idébénone, numéro CAS 
 gallate de dodécyle, numéro CAS 
 butoxyde de pipéronyle, numéro CAS